Магнитомеханические явления (гиромагнитные явления) — выделяемая группа физических явлений, в которых появляется связь между магнитными моментами и моментами количества движения частиц. В них проявляется взаимосвязь магнитного момента  электронов (в атомах и ионах) и др. частиц с их собственным угловым (механическим) моментом (спиновым и орбитальным).

В группу магнитомеханических явлений входит эффект Барнетта, Эффект Эйнштейна — де Хааза и др.

Литература 
 
 Scott G. G. Review of gyromagnetic ratio experiments, «Rev. Mod. Phys.», 1962, v. 34, p. 102.
 Вонсовский С. В. Магнетизм, М., 1971.

Магнитомеханические эффекты